Торшин — русская фамилия. Происходит от имени Торша, которое может быть производной (северорусской) формой от имён Виктор, Викторий, Викторин. Известные носители фамилии:

 Торшин, Александр Порфирьевич (род. 1953) — член Совета Федерации от Марий Эл.
 Торшин, Виктор Васильевич (1948—1993) — советский стрелок, призёр Олимпийскийх игр.
 Торшин, Владимир Иванович (род. 1951) — российский физиолог, профессор РУДН.
 Торшин, Вячеслав Александрович (род. 1944) — заслуженный тренер России (лёгкая атлетика).
 Торшин, Евгений Николаевич — российский археолог, историк архитектуры.
 Торшин, Матвей Михайлович (1875—?) — крестьянин, депутат Государственной думы Российской империи I созыва от Воронежской губернии.
 Торшин, Юрий Николаевич (1958—2016) — руководитель отдела Управления «А» Центра специального назначения ФСБ России (до 2010 года), почётный сотрудник ФСБ.

 Торшина-Алимжанова, Наталья Вячеславовна (род. 1968) — казахстанская легкоатлетка.